Лісові — український напівкозацький рід, що походить з наддніпрянської України. Споріднена гілка Лісових — Захарченки та Лелеки є древніми представниками козацьких родів, вихідців з Запорізької Січі. Родове гніздо Лісових — село Костянтинівка (Смілянського району). Представники роду тримали на території села крамниці, проте 1920-тих роках були вимушені їх закрити.

Герб 
Родинний герб Лісових зареєстрований у реєстрі особових символів українського геральдичного товариства під номером 721 з таким описом: «Щит перетятий; у верхньому синьому полі — срібна розгорнута книга, на сторінках якої синя літера „А“ та червона „Ω“, над книгою — золоте 16-променеве усміхнене сонце, а обабіч — по 6-променевій гранчастій зірці; у нижньому червоному полі стоїть золотий пшеничний сніп, перев'язаний синьою ниткою, обабіч якого — по срібному виноградному грону з трьома листочками. Щит увінчує сталевий шолом, укритий синім наметом зі срібним підбиттям, прикріплений срібно-синім бурелетом. Клейнод: золота сова. Щит обабіч підтримують двоє золотих левів з червоними язиками та срібними пазурами. Під щитом на срібній стрічці девіз синім: З ВІРОЮ У СЕБЕ.

Герб склав і виконав А. В. Лісовий.»

Діяльність 
Під час ІІ світової війни Лісовий Андрій Петрович потрапив до Уманської ями - звідки йому вдалося врятуватися та продовжити воювати. 

Представники роду поколіннями працювали педагогами, серед яких учителі української мови та літератури, музичного мистецтва, фізики та англійської мови, викладачі української мови та літератури в університетах Черкащини.

Старіші представники походили із древніх небагатих козацьких сімей. Здебільшого представниками роду були саме селяни, згодом з'являються міщани.

Сьогодні родина Лісових проживає на території Черкащини та займається педагогічною, політичною, науковою, державно управлінською та громадською діяльностями.

Представники роду 
 Лісова Наталія Іванівна — український науковець і громадський діяч.
 Лісовий Анатолій Андрійович — музикант, директор Смілянської та Черкаської школи мистецтв.
 Лісовий В'ячеслав Анатолійович — громадський діяч, голова управління соціального захисту населення Смілянської РДА.
 Лісова Світлана Іванівна — педагог, учитель української мови та літератури.
 Лісова Мирослава В'ячеславівна — учитель іноземних мов.
 Лісовий Андрій В'ячеславович — громадський діяч, президент учнівського самоврядування смілянського ліцею «Лідер» (2018—2019 н.р.).

Примітки 

Українські роди
Українські прізвища